Calata ist der Name folgender Personen:

 James Arthur Calata (1895–1983), südafrikanischer Politiker und Geistlicher

Calata bezeichnet folgende geographische Plätze:

 Călata (Fluss), Fluss in Rumänien, mündet in die Sebes-Körös
 Călata (Cluj), Dorf in der rumänischen Gemeinde Călățele
 Calata (Armenien), antiker Ort im südlichen Armenien

Weitere Bedeutungen:

 Calata Comitia bezeichnete im antiken Rom eine Versammlung aus religiösem Anlass
 Acytolepis calata ist eine Schmetterlingsart